Osoby o nazwisku Tenn:
 William Tenn (właśc. Philip Klass) – amerykański pisarz science fiction i inżynier
 Hoher Tenn – szczyt we Wschodnich Alpach.